Rebenstein ist der Familienname folgender Personen:

 A. Rebenstein, Pseudonym von Aaron Bernstein (1812–1884), deutscher Schriftsteller
 Lebrecht Rebenstein (1788–1832), deutscher Schauspieler und Sänger
 Ludwig Rebenstein (1795–1834), deutscher Schauspieler